Дове (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дове, Генрих Вильгельм (1803—1879) — германский метеоролог.
 Дове, Жиль (псевдоним Жан Барро́; род. 1947) — французский мыслитель, разрабатывающий теории левого коммунизма и коммунизации.
 Дове, Луи Никола де (1730—1781) — французский генерал.

Другие 
 Дове — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

См. также